Mužská čtyřhra Chile Open 2022 probíhala ve druhé polovině února 2022. Do deblové soutěže santiagského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl italsko-argentinský pár Simone Bolelli a Máximo González. Bolelli do turnaje nezasáhl. Spoluhráčem Gonzáleze se měl stát Nicolás Jarry, který však před prvním kolem odstoupil pro zranění pravého ramene.

Vítězem se stal nejvýše nasazený pár Brazilců Rafael Matos a Felipe Meligeni Alves, jenž ve finále zdolal švédsko-americké turnajové trojky Andrého Göranssona a Nathaniela Lammonse po zvládnutých tiebreacích 7–6 a 7–6. V úvodní sadě odvrátili čtyři setboly. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů. Na okruhu ATP Tour získali druhé individuální trofeje ze čtyřhry i druhý společný titul, jímž navázali na triumf z Córdoba Open 2021, kde jako pár debutovali.

Nasazení párů 

  Rafael Matos /  Felipe Meligeni Alves (vítězové)
  Pedro Martínez /  Andrea Vavassori (1. kolo)
  André Göransson /  Nathaniel Lammons (finále)
  Nicholas Monroe /  Jackson Withrow (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Chile Open
Sport v Chile v roce 2022
ATP Tour 2022